Райнсберг может означать:

 Райнсберг — город в Германии (федеральная земля Бранденбург);
 Райнсберг — коммуна в Австрии (федеральная земля Нижняя Австрия);
 Райнсберг — коммуна в Германии (земля Саксония).